Sfax (gouvernement), een gouvernement van Tunesië
Sfax (stad), de hoofdstad van het gouvernement